«Сло́ван» — чешский профессиональный футбольный клуб из города Либерца. Выступает в высшем дивизионе чешского чемпионата — Первой лиге. Один из титулованных клубов Чехии.

История

Прошлое клуба 
Предком современного «Слована» можно считать «Славию» (Либерец), которая была образована 27 февраля 1934 года. Клуб занимал высокие места в чемпионате и был сильным конкурентом двум лучшим пражским клубам, «Спарте» и «Славии». Но в 1938 году по Мюнхенскому соглашению Либерец отошел к территории нацистской Германии, и футбол в городе закрыли на 7 лет.

В послевоенные годы клуб выступает под тем же именем, но не добивается значимых успехов. То выходит в первую лигу страны, то вылетает во вторую. В это же время в городе создаётся вторая команда «Искра», но она тоже не занимает первые места.
12 июля 1958 года принято решение о слиянии обеих спортивных команд под названием «Слован» — эта дата и считается официальной датой создания. Вначале клуб выступает во второй лиге и безуспешно пытается повыситься в классе. Лишь в 1971 году команда выходит в первую лигу Чехословакии.

В 1989 году, во время смены политического режима страны, «Слован» переживает сильнейший финансовый кризис. Но это не помешало команде попасть в высшую лигу Чехии после распада Чехословакии, в 1993 году.

Настоящее 

В конце 90-х клуб активно выступает в национальном кубке. В 1999 году клуб доходит до финала, но уступает «Спарте» в дополнительное время, а в следующем году трофей покоряется «Словану». В финале был побежден «Баник Ратишковице» (2:1).

В 2002 году, под руководством Ладислава Шкорпиля, «Слован» впервые в своей истории выигрывает золото чемпионата страны. Команда дебютировала в Лиге Чемпионов, но уступила в 3-м отборочном раунде, проиграв будущему победителю, итальянскому «Милану» (0:1, 2:1).

В сезоне 2004/05 команда была замешена в коррупционном скандале и лишена 6 очков. Это помешало «Словану» взять медали, и команда финишировала лишь пятой. Но в 2006 году «Слован» повторил свой успех и взял второе золото в истории. Клуб ещё несколько раз играл в еврокубках, но не добивался больших успехов, выбывая в отборочных раундах.

В 2008 клуб вышел в финал Кубка Чехии, но проиграл пражской «Спарте» по пенальти. В сезоне 2008/09 команда активно начала сезон, победив лидеров чемпионата — «Славию» (2:1) и «Спарту» (3:0). Но неуверенное выступление с середняками лишило важных очков и Слован финишировал третьим, взяв бронзовые медали.

В 2012 году «Слован» в третий раз взял золото чемпионата Чехии. В последнем матче команде нужно было не проиграть, иначе титул достался бы «Виктории Пльзень», и «Слован» уверенно отстоял счёт 0:0.

Прежние названия 
 1958 — ТЕ «Слован» Либерец ()
 1980 — ТЕ «Слован-Элитекс» Либерец ()
 1993 — ФК «Слован» Либерец ()
 1993 — ФК «Слован-ВСК» Либерец ()
 1994 — ФК «Слован-ВСК-Вратислав» Либерец ()
 1995 — ФК «Слован» Либерец ()

Достижения 
 Чемпион Чехии (3) : 2001/02, 2005/06, 2011/12
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии (3) : 2008/09, 2012/13, 2015/16
 Обладатель Кубка Чехии (2) : 1999/00, 2014/15

Участие в еврокубках 
 3-кратный участник Лиги Чемпионов
 10-кратный участник Кубка УЕФА/Лиги Европы
 4-кратный участник Кубка Интертото

Наивысшим достижением на европейской арене является 1/4 финала кубка УЕФА 2001/02.
Слован обыграл испанские «Сельту» (1:3, 3:0) и «Мальорку» (3:1, 1:2). Победил французский «Лион» (1:1, 4:1), но уступил «Боруссии Дортмунд» (0:0, 0:4).

Выступление в чемпионате и Кубке Чехии

Основной состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Сайт Футбольной ассоциации Чехии (FAČR)
 Официальный сайт Первой лиги

Футбольные клубы Чехии